Portobello kan syfta på:

 Portobelo – en stad i Panama
 Portobello, Edinburgh – en stadsdel i Edinburgh
 Portobello (Dublin) – en stadsdel i Dublin
 Portobello (Nya Zeeland) – en stad i Nya Zeeland
 Portobello Road – en gata i stadsdelen Notting Hill i London 
 Portobello Stream – ett vattendrag i Kanada
 Portobello Reach – ett vattendrag i Kanada

Se även
 Portabello – en matsvamp